

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Przywrocie – część wsi Międzyleś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Przywrocie – część wsi Koniaczów w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław

Inne 
 Przywrocie – wieś w rejonie brusiłowskim, na Ukrainie